El nombre Juan de Médici puede referirse a distintos personajes históricos descritos a continuación:

 Juan de Médici (1360-1429), fundador de la Familia Médici, padre de Cosme de Médici;
 Juan de Cosme de Médici (1421 - 1463), hijo de Cosme de Médici, Prior de Florencia;
 Juan de Pedro de Médici (c. 1444 - ?), hijo natural de Pedro de Médici;
 Juan de Médici (1467 - 1498), hijo de Pierfrancesco de Médici, casado con Catalina Sforza, conocido como Juan el Populista;
 Juan de Médici (1475-1521), hijo de Lorenzo de Médici, se convirtió en el papa León X;
 Juan de Médici (1498-1526), hijo de Juan el Populista, conocido como Juan de las Bandas Negras;
 Juan de Médici (1543 - 1562), hijo de Cosme I de Médici, cardenal;
 Don Juan de Médici (1567 - 1621), hijo natural de Cosme I de Médici, arquitecto, pintor y embajador;
 Giovan Carlo de Médici (1611 - 1663), hijo de Cosme II de Médici, Cardenal.
 Juan Gastón de Médici (1671 - 1737), hijo de Cosme III de Médici, último Gran Duque de Toscana.